Abdelwaheb Hanachi, un chanteur tunisien ;
 Chokri Omar Hanachi, un chanteur et compositeur tunisien ;

Voir aussi 
 Impasse El Hanachi, une voie publique de la médina de Tunis.